Велика Британія та Північна Ірландія — назва, під якою спортсмени Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії виступають на Олімпійських іграх. Велика Британія була однією з 14 країн, що брали участь в першій сучасній Олімпіаді в Афінах 1896 року, і з тих пір спортсмени Великої Битанії не пропустили жодної Олімпіади.

За час виступу на Олімпійських іграх Британія завоювала 715 медалей на літніх Олімпійських іграх і 22 медалі на зимових Олімпійських іграх. Велика Британія є єдиною командою, яка виграла хоча б одну золоту медаль на кожній літній Олімпіаді.

Згідно з давніми врегульованими відносинами, спортсмени Північної Ірландії на Олімпійських іграх, можуть виступати за команду Ірландії, оскільки юридично наділені правом на подвійне громадянство.

Британія приймала Олімпійські ігри тричі:  Літні Олімпійські ігри 1908, Літні Олімпійські ігри 1948 та Літні Олімпійські ігри 2012. Всі ігри проходили в Лондоні.

Медалі

Медалі на Літніх іграх 

     Господар

Медалі на Зимових іграх

Медалі за видом спорту

Примітки

Джерела 

 Статистика на Sports-reference.com  
 Велика Британія на офіційному сайті Олімпійського руху